Улица Ва́йнера — название ряда улиц в городах Свердловской области. Название дано по фамилии уральского революционера Леонида Исааковича Вайнера.
Улица Вайнера (Екатеринбург)
Улица Вайнера (Первоуральск)
Улица Вайнера (Серов)